Reinheim (Hessen)
 Reinheim (Saarland)